Municipio de Meredith puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meredith (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.
 Municipio de Meredith (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.